Lyubov Kozyreva (1929-2015), fondeuse soviétique
Lyubov Kozyreva (née en 1956), joueuse soviétique de volley-ball